Вимие́йру () — название нескольких мест в Португалии:
 Вимиейру — фрегезия (район) в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора.
 Вимиейру — фрегезия (район) в муниципалитете Брага округа Брага.
 Вимиейру — селение в 70 километрах к северу от Лиссабона.